Brar est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1949-2012), homme politique indien
 (né en 1939), homme politique communiste britannique
 (1919-2009), homme politique indien
 (né en 1958), homme politique et poète indien
Jarnail Singh Bhindranwale (né Brar) (1947-1984), Jathedar orthodoxe sikh 
, homme politique indien
Karan Brar (né en 1999), acteur américain
 (né en 1980), mannequin et actrice indo-allemande
 (né en 1973), actrice et reine de beauté indienne
, musicien pendjabis indien
 (1969-2016), chanteur et acteur indien
 (né en 1925), air marshall indien

Homonymie de patronyme